Bichat fait référence à :

Nom de famille 
 Charles Bichat (1901-1964), un commissaire de police et résistant français ;
 Ernest Bichat (1845-1905), physicien français doyen de la faculté des Sciences de Nancy ;
 Jean Bichat (1909-2003), un homme politique français ;
 Xavier Bichat (1771-1802), un médecin et anatomo-pathologiste français.

Nom de lieu 
 Hôpital Bichat, un centre hospitalier de Paris ;
 Rue Bichat, une voie de Paris ;
 Passerelle Bichat, une passerelle piétonne de Paris ;
 Square Bichat, un square de Nancy.

Autre 
 (250606) Bichat, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme